Населението на Унгария през 2011 г. е 9 937 628 души.

Численост 
Численост според преброяванията на населението:

Области и територии със специален статут 
Численост на населението в областите и териториите със специален статут на Унгария, според преброяванията на населението през годините:

Възрастова структура 
 0 – 14 години: 15% (мъже 763 553 / жени 720 112)
 15 – 64 години: 69,3% (мъже 3 384 961 / жени 3 475 135)
 65 над години: 15,8% (мъже 566 067 / жени 995 768) (2009, оценка)

Коефициент на плодовитост и естествен прираст 

 Данните за 2020 г. са предварителни и подлежат на промяна.

Етнически състав 
В Унгария са официално признати 13 национални малцинства: арменци, българи, германци, гърци, поляци, румънци, рутени, словаци, словенци, сърби, украинци, хървати, цигани.

Условието за признаване на ново малцинство са най-малко 100 години присъствие в Унгария и решение на унгарския парламент, след събиране на определен брой подписи от членове на даденото малцинство. Имало е опити за признаване като малцнство на италианци, македонци, евреи, китайци, руснаци, но никой от тези опити не е завършпил с успех.

Данните от преброяването от 2001 г.:
 9 416 045 – унгарци
 190 046 – цигани (роми)
 32 233 – германци
 17 693 – словаци
 15 620 – хървати
 7995 – румънци
 5070 украинци
 3816 – сърби
 3040 – словенци
 2962 – поляци
 2509 – гърци
 1358 – българи
 1098 – рутени
 620 – арменци
 16 081 – други националности, непризнати като национално малцинство.
 570 537 – неотговорили на въпроса за националността.

Майчин език 
Данните от преброяването от 2001 г.:
 9 546 374 – унгарски
 152 072 – друг език
 541 106 – неотговорили на въпроса за майчиния език

Религиозна принадлежност 
Данните от преброяването от 2001 г.:
 5 289 521 – римокатолици – 58,16 % от отговорилите, 48,85 % от цялото население
 268 935 – католици-униати – 2,96 % от отговорилите, 2,48 % от цялото население
 15 928 – източноправославни – 0,18 % от отговорилите, 0,15 % от цялото население
 1 622 796 калвинисти (реформати) – 17,84 % от отговорилите, 14,99 % от цялото население
 304 705 – лютеранци (евангелисти) – 3,35 % от отговорилите, 2,81 % от цялото население
 17 705 – баптисти – 0,19 % от отговорилите, 0,16 % от цялото население
 5840 – адвентисти – 0,06 % от отговорилите, 0,06 % от цялото население
 34 530 – други протестантски деноминации – 0,38 % от отговорилите, 0,32 % от цялото население
 24 340 – други християнски деноминации – 0,27 % от отговорилите, 0,22 % от цялото население
 12 871 – евреи – 0,14 % от отговорилите, 0,12 % от цялото население
 13 567 – други нехристиянски дониминации – 0,15 % от отговорилите, 0,13 % от цялото население
 1 483 369 – атеисти – 16,31 % от отговорилите, 13,70 % от цялото население
 1 734 333 – неотговорили на въпроса за религиозната принадележност – 16,02 % от цялото население

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници